Морозова, Анастасия:
 Морозова, Анастасия Андреевна (род. 2000) — российская футболистка.
 Морозова, Анастасия Егоровна (1913—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Морозова (Поршнева), Анастасия Ильинична (род. 1994) — российская биатлонистка.